Az 1925-ös magyar férfi vízilabda-bajnokság a tizenkilencedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban hét csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. MTK 4, 2. MUE 2, 3. MTE 0 pont.

Vidék 
1. MOVE Eger SE, 2. Szegedi UE

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1925

1925